Túrmező (településrész) Felvidéki terület
Túrmezei kerület Zágrábtól délkeletre eső terület